Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Frédéric Fontang 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Johan Van Herck (Campione)
 Roberto Carretero-Diaz (secondo turno)
 Filip Dewulf (quarti di finale)
 Jérôme Golmard (primo turno)

 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Christophe Van Garsse (semifinali)
 Emanuel Couto (primo turno)
 Pier Gauthier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1995